Tilger ist der Familienname folgender Personen:

 Willi Tilger (1922–2008), deutscher Beamter und Politiker (CDU)

Tilger bezeichnet:

 Schwingungstilger, auch Tilger, einen Schwingungsdämpfer